East Fork Kuskokwim, un cours d'eau d'Alaska, affluent du fleuve Kuskokwim, dans la région de recensement de Yukon-Koyukuk ;
 East Fork Chandalar, un cours d'eau d'Alaska, affluent de la Chandalar, dans la région de recensement de Yukon-Koyukuk ;
 East Fork Andreafsky, un cours d'eau d'Alaska, affluent de la Andreafsky, dans la région de recensement de Wade Hampton ;
 East Fork, census-designated place située en Arizona.